Guillaume VIII, duc d'Aquitaine de 1058 à 1086 aussi comte de Poitiers sous le nom de Guillaume VI il était né sous le nom de Gui puis fut appelé Gui-Geoffroi avant de s'appeler Guillaume.
Guillaume VIII (1100-1182), comte d'Auvergne de 1155 à 1182
Guillaume VIII (1150-1234), "comte-dauphin" d'Auvergne de 1234 à 1240
 Guillaume VIII, marquis de Montferrat de 1464 à 1483

Guillaume 08